Corinne Frandino est une comédienne et chanteuse française surtout connue dans le monde du théâtre. Elle a aussi été au générique de plusieurs téléfilms et notamment celui de l'adjointe au maire dans la série à succès Plus Belle la vie.

Filmographie

Cinéma 

 Chut (court-métrage) de Vincent Castello : la dame
 Touilleur et Boule de Neige (court-métrage) de Laurence Briata : la mère

Téléfilms 

 Huis clos de J-L Perochat : Estelle
 Un amour impossible de Patrick Volson : Paulette-Journaliste
 Une nuit sans lui de P. Philippe Deveux : la samaritaine
 Le Camarguais (entre deux feux) de Olivier Langlois : Fifi
 Le Miroir de l'eau de Edwin Baily : la juge
 Le Juge de Vincenzo Marano : une journaliste
 Plus belle la vie (série TV) : l'adjointe au maire (depuis 2006)
 Valentine et Cie de Patrice Martineau : la mère
 Les Toqués 3 : la secrétaire DDASS

Théâtre 

 Julot, son accordéon et ses nanas (mise en scène) 
 Vernissage -Véra de Václav Havel
 Histoire d'aimer (one woman show) textes de Jacques Prévert
 Le Chat qui apprenait à voler à la mouette -Zorbas, le chat de Luis Sepulveda
 La Demande en mariage, l'ours -Natalia, Héléna Anton Tchekhov
 La Veuve rusée -Rosaura de Carlo Goldoni
 Printemps de la poésie (lecture de textes iraniens, antillais et latino-américains)
 La Ville aux milles paraboles -le chœur, Irène
 Armistice au pont de Grenelle -Lydia de Eric Westphal
 On ne badine pas avec l'amour -Camille de Alfred de Musset
 Huis clos -Estelle de Jean-Paul Sartre
 La Demande en mariage -Natalia de Anton Tchekhov
 Passion selon Alceste -Célimène de Molière
 Les Femmes savantes -Armande de Molière
 Marie Tudor -Jane Talbot de Victor Hugo
 L'Invitation au château -Isabelle de Jean Anouilh
 La Facture -Minouche de Françoise Dorin
 La Mouette -Nina de Anton Tchekhov
 Korczak et les enfants -le narrateur de Erwin Sylvanus
 Histoire d'Aimer -le narrateur de Jacques Prévert - mis en scène Jean-Claude Castinel

Lien externe 
 

Actrice française de cinéma
Actrice française du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Actrice de Plus belle la vie
Actrice française de théâtre